Malla (Barcelona) — pequeno município da província de Barcelona, Espanha

Malla (Nepal) — dinastia reinante no nepal entre os séculos XII e XVIII